hrabstwo Golden Valley (ang. Golden Valley County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Golden Valley (ang. Golden Valley County) w USA, w stanie Dakota Północna